Зелёный пакт для Европы (также: Европейский зеленый курс) (the European Green Deal) — план достижения нулевого нетто-выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путём перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах-членах Европейского союза к 2050 году. Целью мероприятий плана является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды. Принят Европейской комиссией 11 декабря 2019 года.

Запланировано использование автотранспорта без загрязнения атмосферы, жилых домов с теплоизоляцией, современных систем отопления и экологически чистой электроэнергии. Разработаны экономические меры по переходу промышленности ЕС на экологические нормы, в том числе ее защита от дешевой импортной продукции дополнительными таможенными сборами, использование квот на выбросы 
парниковых газов.

Последние тенденции по озеленению практически всех сфер экономики и общественной жизни в Европейском Союзе оказывают воздействие и на политику ЕС в отношении своих соседей, включая страны Восточного партнерства (ВП). Включение экологических и климатических приоритетов в политики ЕС, увеличение/расширение их охвата, в том числе и на глобальном уровне, вызвано в первую очередь началом имплементации в ЕС Европейского зеленого курса (ЕЗК). . Уже сегодня очевидно, что ЕЗК будет иметь значительное воздействие именно на климатическую политику стран Восточного партнёрства, таких как Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Климатическая политика стран ВП в последующие годы будет находиться под системным влиянием со стороны ЕС в сторону усиления её амбициозности.

См. также 
 Глобальное потепление
 Устойчивое развитие

Примечания

Ссылки 
 The-European-Green-Deal-Communication.pdf The European Green Deal
Европейский зеленый курс: формирование будущего Восточного Партнерства. Экологическая политика стран Восточного партнерства в условиях ЕЗК. Аналитический документ. – Андрусевич Андрей, Андрусевич Наталия, Козак Зоряна, Мищук Зоряна. – Ноябрь 2020. – 64 с.
Климатическая политика и гражданское общество: Будущее стран Восточного партнёрства в контексте Европейского зелёного курса.  Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З., Романко С. – Аналитический документ. – Декабрь 2020. 60 с.

Европейский союз
Экономика Европейского союза
Глобальное потепление
Устойчивое развитие